Ez a szócikk a Intelligence – A jövő ügynöke című sorozat epizódjait listázza.

Évados áttekintés

Epizód

Jegyzetek

Források 
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái